Stepok (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, Stadtgemeinde Barwinkowe, siehe Stepok (Isjum, Barwinkowe)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Stepok (Isjum)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Stepok (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw, siehe Stepok (Starokostjantyniw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa, siehe Stepok (Bila Zerkwa)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw, siehe Stepok (Obuchiw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha, siehe Stepok (Taraschtscha)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Stepok (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Stepok (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja, siehe Stepok (Krasnopillja)

 Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy, siehe Stepok (Tscherkassy)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Mohyliw-Podilskyj, siehe Stepok (Mohyliw-Podilskyj)